Глер може да се односи на:

 Глер (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Глер (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду